Кенема — топоним.

 Кенема (город) — город в Сьерра-Леоне.
 Кенема (округ) — округ в Сьерра-Леоне.